Buchenkopf ist der Name folgender Berge:

 Buchenkopf (Thüringer Wald) (710 m), im Thüringer Wald bei Schleusegrund im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Buchenkopf (Rhön) (486 m), in der Rhön bei Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Buchenkopf (Heldburger Land) (390 m), im Heldburger Land bei Heldburg im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Buchenkopf (Spessart) (221 m), im Spessart bei Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis, Hessen